Gerischer ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Gerischer (* 1955), deutsche Musikwissenschaftlerin, Journalistin und Hochschulpräsidentin
 Heinz Gerischer (1919–1994), deutscher Chemiker
 Hermann Gerischer (1901–nach 1945), deutscher Politiker (NSDAP)